

Astronomia 
 7344 Summerfield – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Summerfield – film del 1977 diretto da Ken Hannam

Geografia 
 Stati Uniti d'America

Summerfield, Alabama
Summerfield, Carolina del Nord
Summerfield, Florida
Summerfield, Illinois
Summerfield, Kansas
Summerfield, Louisiana
Summerfield, Maryland
Summerfield, Missouri
Summerfield, Ohio
Summerfield, Texas